

Persone
Ahmed Zanna – politico nigeriano
Gino Zanna – bobbista italiano
Mark Zanna – psicologo canadese
Pietro Zanna – inventore italiano

Zoologia
Zanna – dente che sporge dalla bocca di alcuni mammiferi
Zanna – genere di insetti della famiglia Fulgoridae

Altro
Zanna – variante del nome proprio di persona Susanna
Zanna – singolo di Luc Van Acker e Anna Domino del 1984